Штефан Кречмар (ж ; род. 17 февраля 1973 года, Лейпциг, ГДР) — немецкий гандболист, игравший на позиции левый крайний. Выступал за немецкие клубы «Блау Вайс Шпандау», «Гуммерсбах», СК «Магдебург» и за сборную Германии

Карьера

Клубная 
Штефан Кречмар воспитанник клуба СК «Динамо» Берлин из ГДР. Кречмар начинал профессиональную карьеру в 1991 году, в немецком клубе Блау Вайс Шпандау. В 1993 году Кречмар перешёл в «Гуммерсбах». В 1996 году Кречмар перешёл в СК «Магдебург», где закончил профессиональную карьеру. В составе СК «Магдебурга» Кречмар выиграл в 2001 году чемпионат Германии, а в 2002 году помог СК «Магдебург» выиграть Лигу чемпионов ЕГФ.

В сборной 
Штефан Кречмар сыграл за сборную Германии 218 матч и забросил 821 мяч.

Тренерская карьера 
В течение мая 2013 года Кречмар был со-тренером немецкого клуба СК «Лейпциг».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионате Европы: 2002
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2003
 Лучший гандболист года: 2002, 2003
 Победитель чемпионата Германии: 2001
 Обладатель суперкубка Германии: 2007
 Обладатель кубка ЕГФ: 2007
 Победитель Лиги чемпионов ЕГФ: 2002

Примечания

Ссылки 
  
  

Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Игроки ГК «Магдебург»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года